Amerikai Egyesült Államok
 Ridgefield (Connecticut)
 Ridgefield (New Jersey)
 Ridgefield (Washington)

Egyéb
 Ridgefield-i csata